Oak Hammock ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Oak Hammock (Florida)
 Oak Hammock (Maryland)
 Oak Hammock (North Carolina)